Гу́ттау () — различные значения

 Гуттау (коммуна) — бывшая коммуна в районе Баутцен, земля Саксония
 Гуттау  (Мальшвиц) — деревня в коммуне Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония